Ферма — населённый пункт в Мошковском районе Новосибирской области. Входит в Сокурский сельсовет.

География 
Площадь населённого пункта — 10 гектаров.

Население

Инфраструктура 
В населённом пункте по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Мошковского района